Lindener ist der Familienname folgender Personen:

 Boris Alexandrowitsch Lindener (1884–1960), russischer Mineraloge und Hochschullehrer
 Karl Christian Reinhold von Lindener (1742–1828), königlich preußischer Generalmajor des Ingenieurkorps
 Michael Lindener (* um 1520; † 1562), deutscher Schwankdichter